Асатіані () — грузинське прізвище.

Відомі носії 
 Асатіані Кахі Шалвович — радянський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Асатіані Леван Никифорович — грузинський радянський літературознавець.
 Малхаз Асатіані — грузинський футболіст, захисник збірної Грузії.

Грузинські прізвища